Człowiek z księżyca – dramat obyczajowy w reżyserii Roberta Mulligana z Samem Waterstonem
 Człowiek z księżyca – komediodramat w reżyserii Milosa Formana z Jimem Carreyem